«Мы, дети станции Зоо»:

 Мы, дети станции Зоо (фильм)
 Мы, дети станции Зоо (сериал)